Urban kan syfta på:

 Urban (stad) – benämning på det stadsmässiga, från det latinska ordet urbs, "stad"
 Urban (musik) – paraplyterm för populärmusik med förankring i gatukultur
 Urban (namn) – ett mansnamn
 Urban (tidning) – en dansk gratistidning

Se även
 Urbanitet – människors interaktion i det offentliga rummet i staden
 Urbanisering – en folkförflyttning från landsbygd till stadsområden